Central Memorial Park, parc de Calgary (Alberta, Canadà).
 Forest Lawn Memorial Park, parc de Glendale (Califòrnia, Estats Units).
 Memorial Park (Hamilton), parc de Hamilton (Nova Zelanda).
 Memorial Park (Houston), parc de Houston (Texas, Estats Units).
 Memorial Park (Memphis), cementeri de Memphis (Tennessee, Estats Units).
 Memorial Park (Metro de Los Angeles), estació del Metro de Los Angeles (Califòrnia, Estats Units).
 Memorial Park (Omaha), parc d'Omaha (Nebraska, Estats Units).
 Memorial Park (Palmerston North), estadi de Palmerston North (Nova Zelanda).
 San Mateo County Memorial Park, parc del comtat de San Mateo (Califòrnia, Estats Units).
 War Memorial Park, parc de Coventry (Anglaterra, Regne Unit).